Frysztak (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Strzyżowski
 Frysztak (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente